Parmi les halles aux poissons remarquables, on peut citer :
 Halle aux poissons de Trouville-sur-Mer
 Halle aux poissons de Vannes
 Halle aux poissons de Coutances